Bergmannsdom ist eine Bezeichnung für
St. Annenkirche (Annaberg-Buchholz) 
St.-Wolfgangs-Kirche (Schneeberg) 
Ev. Kirche Katernberg